Alexander Fernandez – giocatore di baseball cubano-statunitense
 Manuel Alexander Fernández – calciatore colombiano

Pagine correlate 
 Alex Fernandez